Georg Zürn ist der Name folgender Personen:

* Georg Zürn (Bildhauer) (1652–??), deutscher Bildhauer
 Georg von Zürn (1834–1884), deutscher Politiker, Erster Bürgermeister von Würzburg und Landtagspräsident